Igreja de Santa Teresa pode se referir a:

No Brasil 
 Catedral de Caxias do Sul, dedicada a Santa Teresa de Ávila, em Caxias do Sul
 Igreja de Santa Teresa, em Olinda
 Igreja da Ordem Terceira do Carmo de Santa Teresa, em Recife
 Igreja Santa Teresa e Santa Teresinha, dedicada a Santa Teresa de Lisieux e Santa Teresa de Ávila, em Belo Horizonte
 Matriz de Santa Teresa, dedicada a Santa Teresa de Ávila, em Teresópolis.

Na Itália 
 Basílica de Santa Teresa de Ávila, em Roma

Em Portugal 
 Igreja de Santa Teresa, em São Vicente, Braga.

Igrejas conventuais 
 Convento de Santa Teresa, no Rio de Janeiro
 Convento de Santa Teresa de Jesus de Carnide, em Carnide, Lisboa

Desambiguação